1860 км, 1860-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1860 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 807628.
 1860 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 533846.